Hicks Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Hicks Island (Florida)
 Hicks Island (New York)
 Hicks Island (Virginia)

in Australien:
 Hicks Island (Queensland)